De Hyloidea is een clade van kikkers uit de Neobatrachia. De kikkers in Hyloidea omvatten ongeveer 54% van alle kikkers en is daarbij de grootste en de meeste bekendste zoals de boomkikkers, gifkikkers en padden.

Onwikkeling
De vroege ontwikkeling van de Hyloidea hangt samen met de splitsing van het supercontinent Gondwana. De afsplitsing van de Neobatrachia van de andere kikkers rond 181-172 miljoen jaar geleden valt samen met het uiteenvallen van Pangea in Laurasia en Gondwana in het Vroeg-Jura. De oorsprong van de Neobatrachia ligt waarschijnlijk in Afrika. De splitsing van de Zuid-Amerikaanse Procoela (Hyloidea en verwanten) en de Afrikaanse Diplasiocoela (smalbekkikkers, echte kikkers en verwanten) valt samen met de verbreding van de zuidelijke Atlantische Oceaan en daarmee het uiteen drijven van Afrika en Zuid-Amerika in het Vroeg-Krijt.

De Hyloidea hadden net als de smalbekkikkers en de Natatanura (echte kikkers en verwanten) een periode van snelle ontwikkeling op of kort na de overgang van het Krijt naar het Paleoceen. Families of onderfamilies met boombewonende soorten ontstonden in deze periode. Boombewonende kikkers komen niet voor in groepen die al voor het Kenozoïcum waren ontstaan en alleen in groepen die zich na het einde van het Mesozoïcum hebben ontwikkeld. De nieuwe, uitgebreide bosgebieden van het Paleoceen in combinatie met een doorgemaakte massa-extinctie boden nieuwe ecologische mogelijkheden aan de kikkers.

Tot het Vroeg-Eoceen vond nog uitwisseling plaats van boomkikkerachtigen tussen Zuid-Amerika en Australië en Antarctica. Rond 50 miljoen jaar geleden splitsten de ontwikkelingslijnen van de Zuid-Amerikaanse (Hylidae) en Australische boomkikkers (Pelodryadidae) zich.

Indeling 
De Hyloidea omvat de volgende families:

De volgende families zijn opgenomen als incertae sedis:
 Geslacht: Atopophrynus

Cladogram
De volgende cladogram weergeeft de evolutionaire relaties van de bovenstaande families gebaseerd op Frost et al. (2006), Heinicke et al. (2009) en Pyron en Wiens (2011).. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de meest recente wetenschappelijke namen en hun ordening van American Museum of Natural History . Ook zijn de superfamilies er aan toegevoegd, ter voorbeeld de families Sooglossidae en Nasikabatrachidae behoren tot de superfamilie Sooglossoidea.

Externe links
  Britannica - Anura - Classification

Bronvermelding

Kikkers